Rangpur bezeichnet
 eine Stadt in Bangladesch, siehe Rangpur (Stadt)
 den gleichnamigen Distrikt, siehe Rangpur (Distrikt)
 die gleichnamige Division, siehe Rangpur (Division)
 eine Zitrusfrucht, siehe Rangpur (Zitruspflanze)